Hiperion ima več pomenov:
 Hiperion - Titan iz grške mitologije
 Hiperion (luna) - Saturnov naravni satelit
 hiperion (delec) - teoretični delec, ki se lahko premika s hitrostjo, večjo od svetlobne
 Hiperion (pesniška zbirka) - delo slovenskega pesnika Andreja Medveda